Het Veikkausliiga 2009 seizoen was het 79ste seizoen in de hoogste afdeling van het Finse profvoetbal. Het seizoen begon op 18 april en eindigde op de 26ste en laatste speelronde op 17 oktober 2009.

FC Inter Turku was de titelverdediger, maar de club van de Nederlandse trainer Job Dragtsma moest de titel afstaan aan HJK Helsinki dat onder leiding van trainer-coach Antti Muurinen voor de 21ste keer in de clubgeschiedenis de landstitel opeiste, ditmaal met een voorsprong van drie punten op achtervolger FC Honka.

Topscorer werd Hermanni Vuorinen van FC Honka. Hij scoorde zestien keer in 26 competitieduels, terwijl zijn ploeggenoot Jami Puustinen uitkwam op twaalf doelpunten.

Uitslagen

Eindstand

Play-offs promotie/degradatie

<center>JJK handhaaft zich in de Veikkausliiga </center>

Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met acht of meer treffers achter hun naam.''

Scheidsrechters

Toeschouwers

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2009 uitkwamen in de Veikkausliiga.

Kampioensteam
 HJK Helsinki 
Ville Wallén, Tuomas Kansikas, Mikko Hauhia, Mohamed Kamara, Jukka Sauso, Cheyne Fowler, Tuomas Haapala, Ville Taulo, Sebastian Sorsa, Juho Mäkelä, Mathias Lindström, Jani Viander, Pyry Kärkkäinen, Valeri Popovitch, Paulus Roiha, Jarno Parikka, Dawda Bah, Juhani Ojala, Aki Riihilahti, Petri Oravainen, Johannes Westö, Mikko Sumusalo, Nosh A Lody, Sami Salmi en Akseli Pelvas. Trainer-coach: Antti Muurinen.

Prijzen
Beste speler
 Wayne Brown (TPS Turku)
Beste nieuwkomer
 Wayne Brown (TPS Turku)
Beste doelman
 Jukka Lehtovaara (TPS Turku)
Beste verdediger 
 Rami Hakanpää (FC Honka)Beste middenvelder:
 Wayne Brown (TPS Turku)
Beste aanvaller
 Hermanni Vuorinen (FC Honka)Beste coach
 Antti Muurinen (HJK Helsinki)

Zie ook
Beker van Finland 2009
Fins voetbalelftal in 2009

2009
Competitievoetbal 2009